Осада Галича (1219) — взятие Галича венграми.
 Осада Галича (1221) — взятие Галича Мстиславом Удатным.
 Осада Галича (1229) — взятие Галича Даниилом Романовичем.
 Осада Галича (1230) — неудачная попытка Белы IV захватить Галич.
 Осада Галича (1233) — взятие Галича Даниилом Романовичем.
 Осада Галича (1237) — неудачная попытка Даниила Романовича овладеть Галичем.